Vittalia är ett släkte av svampar. Vittalia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Vittalia